Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2010 (The 2010 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 2010) — 12-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 28 февраля по 13 марта 2010 на арене Dhyan Chand National Stadium в Нью-Дели, Индия.

Чемпионом стала сборная Австралии (ставшая чемпионом мира во второй раз в своей истории — после победы на чемпионате мира в 1986 году), победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1. Бронзовым призёром стала сборная Нидерландов, победившая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 4:3.

Квалификация 
Каждый из континентальных чемпионов из пяти конфедераций и сборная принимающей страны (Индия) получил автоматическую путёвку на чемпионат. Европейская федерация получила три дополнительных места на основании рейтинга Международной федерации хоккея на траве по результатам мужского турнира по хоккею на траве среди мужчин на летней Олимпиады в Пекине 2008 года. Также места для участия в чемпионате получили победители трёх квалификационных турниров, прошедших в 2009 году. Все команды показаны в таблице с их рейтингом по состоянию на день начала чемпионата мира.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по Индийскому стандартному времени (UTC+5:30)

Групповой раунд

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
 Проходят в полуфиналы

Матчи за 5-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2010
 Дхиан Чанд

Примечания

Ссылки 
Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве

2010 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2010